Schraml ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Schraml (1907–1999), deutscher Schriftsetzer, Typograf und Gebrauchsgrafiker
 Franz Schraml (1874–1946), österreichischer Montanwissenschaftler und Hochschullehrer
 Josef Schraml (1895–1954), deutscher Politiker (BVP, CSU), MdL Bayern
 Tim Schraml (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Schraml (1935–2021), deutscher Geistlicher und Bischof von Passau

Siehe auch:
 Schrammel